T57 peut signifier :
 Effet toxique d'autres substances non organiques, d’après la classification internationale des maladies ;
 FN T57 ou FN TB VB, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal ;
 Gotha T57, un tramway du constructeur allemand Gothawagen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres